Павел Андреевич Смородский (2 сентября 1856, имение в с. Лунёвка Богородицкого уезда Тульской губернии (ныне Воловского района Тульской области) — после 1917) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, управляющий Александровского комитета о раненых.

Биография 
Православный. Из мелкопоместных дворян, которому в с. Луневке принадлежало всего 70 десятин земли.

Окончил Михайловскую Воронежскую военную гимназию (1873) и 1-е Павловское военное училище (1875), был выпущен подпоручиком. В чине прапорщика в составе Павловского лейб-гвардии полка участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 г. С августа 1877 по март 1882 г. — подпоручик.

В связи с успешным окончанием в 1882 году Николаевской академии Генерального штаба (по 1-му разряду) поручику П. Смородскому был присвоен чин штабс-капитана гвардии с переименованием в капитаны Генерального штаба (04.04.1882).

Продолжил службу в Одесском военном округе старшим адъютантом штаба 15-й пехотной дивизии.

С февраля 1886 по август 1891 г. — заведовал передвижением войск по железным дорогам и водным путям Волжского-Камского района. В феврале 1886 г. — подполковник. Цензовое командование батальоном отбывал в Павловском лейб-гвардии полку с ноября 1889 по октябрь 1890 г.

За отличия в августе 1890 г. ему был присвоена звание полковника. В августе 1891 г. П. Смородский переведен в Главный Штаб в числе положенных по штату штаб-офицеров Генерального штаба, где служил до марта 1892 г. Тогда же назначен делопроизводителем канцелярии Комитета по мобилизации войск.

С апреля 1899 г. по январь 1901 г. — начальник отдела Главного Штаба.

В апреле 1900 г. П. Смородскому был присвоен чин генерал-майора (за отличие (по манифесту). Назначен на должность начальника отдела Управления военных сообщений Главного Штаба (17.01.1901-27.05.1904). С мая 1904 по октябрь 1910 г. состоял в числе двух генералов, положенных по штату при Главном Штабе.

Во время русско-японской войны — командир 2-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии (02.09.1904-23.05.1905 и 08.06.1905 — 01.10.1905).

С декабря 1906 г. — генерал-лейтенант (за отличие).

С октября 1910 по январь 1914 г. занимал должность начальника пенсионного и по службе нижних чинов отдела Главного Штаба. Затем был назначен управляющим делами Александровского комитета о раненых. Инициатор создания особых братских кладбищ жертв Великой войны, в частности, Минского Братского воинского кладбища, жертв первой мировой войны 1914—1918 годов.

С 22.03.1915 года П. Смородский — генерал от инфантерии.

В 1917 г. был отстранен от должности и состоял в резерве при штабе Петроградского военного округа. В связи с болезнью уволен со службы с мундиром и пенсией 10.09.1917 (23.10.1917). Дальнейшая судьба П. Смородского — неизвестна.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878);
 Орден Святой Анны 4-й степени (1878);
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1878);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1885);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1889);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1893);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1896);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1902);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1905);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1909);
 Орден Белого Орла (1913) и др.

Примечания

Источники 

 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград, 1914
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916
 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Члены Александровского комитета о раненых
Генералы от инфантерии (Российская империя)